Двин:

 Двин — крупный ремесленно-торговый город, столица древней Армении.
 «Двин» — армянский футбольный клуб из в города Арташат.
 Двин — село в Араратской области Армении.